Најден Милков (Бургас, 17. октобар 1966) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Грях ли е}- (2001)
 -{Рицар на честта}- (2003)
 -{Интуиция}- (2004)
 -{Като на кино}- (2005)
 -{Бяла лястовица}- (2007)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1966.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи